Les matchs NAHD-RCK ou RCK-NAHD, selon l'équipe qui reçoit, sont des rencontres de football opposant le Nasr Athlétique d'Hussein Dey au Raed Chabab Kouba.

Au-delà de son caractère géographique (les communes d'Hussein Dey et de Kouba sont limitrophes), la rivalité entre le NAHD et le RCK est très prononcés dans les matchs qui les opposent, mais aussi au niveau de la formation, ou chacun d'eux revendique être la meilleure école de football au niveau de la capitale Alger et même au niveau national.

Origine de la rivalité

Matchs mémorables

Comparaison des titres

Match par Match

Bilan

Articles connexes 
 Nasr Athlétique d'Hussein Dey
 Raed Chabab Kouba
 Rivalités dans le football à Alger

Notes et références 

Compétition de football à Alger
Rivalités dans le football en Algérie
RC Kouba
NA Hussein Dey